košarisko – w języku słowackim słowo oznaczające szałasisko, czyli miejsce, w którym stoją szałasy
 Košarisko (1695 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Košarisko (765 m) – szczyt w Rudawach Slowackich
 Košarisko – potok, dopływ potoku Jasenice na Słowacji
 Košarisko – potok, dopływ potoku Opátka na Słowacji